El Condado de Coffee es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Coffee (Alabama)
 Condado de Coffee (Georgia)
 Condado de Coffee (Tennessee)

Con un nombre parecido se encuentra:
 Condado de Coffey (Kansas)